Скопас:

 Скопас — древнегреческий скульптор и архитектор IV в. до н. э.
 Скопас — древнегреческий военачальник и политический деятель III в. до н. э.